Соревнования в прыжках в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 6 августа.

Призёры

Финал 

WL — лидер сезона в мире, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997